VKT peut désigner :

 VKT, un fabricant d'armes à feu de l'État finlandais,
 VKT, la Confédération panrusse du travail,
 ligne VKT, une ligne de défense finlandaise pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Vestviken Kollektivtrafikk, l'organisme des transports en commun du comté de Vestfold, Norvège
 Code IATA pour l'aéroport de Vorkuta